Die Malaysian Open 2019 fanden vom 25. bis 29. September 2019 in Kuala Lumpur, Malaysia, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2019/20 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2019/20 statt. Es gehört zur Kategorie PSA Challenger Tour 20.

Vorjahressieger waren Abdulla Mohd Al Tamimi bei den Herren und Low Wee Wern bei den Damen. Bei den Herren setzte sich Eain Yow Ng im Endspiel gegen Nicolas Müller mit 11:7, 12:14, 11:9 und 11:5 durch. Das Damenfinale gewann Rachel Arnold gegen Low Wee Wern mit 11:7, 11:13, 10:12, 11:8 und 11:5.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Ong Sai Hung und Darren Rahul Pragasam einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren 30.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

2019
PSA World Tour 2019/20
PSA World Tour der Damen 2019/20